Richard Alpert puede referirse a:
 Richard Alpert, maestro espiritual contemporáneo también conocido como Baba Ram Dass.
 Richard Alpert, personaje de la serie de televisión Lost.